Ю́рий Евдоки́мов:
 Евдокимов, Юрий Алексеевич (род. 1946) — губернатор Мурманской области.
 Евдокимов, Юрий Андреевич (1922—2008) — советский и российский учёный, педагог.
 Евдокимов, Юрий Савватеевич (род. 1950) — советский и российский композитор.
 Евдокимов, Юрий (род. 1988) — эстонский футболист.